Anhalt, een historische regio in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Staten
 Vorstendom Anhalt (1212-1259)
 Vorstendom Anhalt (1562-1606)
 Hertogdom Anhalt (1863-1918)
 Vrijstaat Anhalt (1918-1945)
Personen
 Günther Anhalt, een Duitse SS officier